Woippy  es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne. Es el chef-lieu del cantón de Woippy.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Mosela